Акерман — фамилия.

Известные носители 
 Акерман, Карл Уильям (1890—1970) — американский журналист.
 Акерман, Малин (род. 1978) — канадская актриса и модель.
 Акерман, Натан (1908—1971) — американский психиатр и психотерапевт.
 Акерман, Нейт (род. 1978) — британский борец и математик американского происхождения.
 Акерман, Пол (1908—1977) — американский музыкальный журналист.
 Акерман, Рахиль (1522—1544) — старейшая австрийско-еврейская поэтесса.
 Акерман, Рудольф (1764—1834) — немецкий изобретатель и издатель британского происхождения.
 Акерман, Шанталь (1950—2015) — бельгийский кинорежиссёр, сценарист и актриса.
 Акерман, Эйнэх (1901—1970) — еврейский поэт и журналист.
 Акерман, Энди (род. 1956) — американский режиссёр и продюсер.

Вымышленные персонажи 

 Говард Акерман — персонаж игры Command & Conquer: Red Alert 3, президент США.

См. также